Die Internazionali BNL d'Italia 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Mai 2008 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP Masters Series. In derselben Woche fanden keine anderen Turniere der ATP Tour statt. Im Anschluss an das Masters in Rom fand in Hamburg am 12. Mai ein weiteres Turnier der Masters Series statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der in der zweiten Runde als Setzlistenzweiter überraschend gegen Juan Carlos Ferrero ausschied. Das war erst Nadals zweite Niederlage in 105 Spielen auf Sand. Die Halbfinals der Einzelkonkurrenz bargen ein Novum. Sowohl Andy Roddick als auch Radek Štěpánek mussten ihre Matches gegen Novak Đoković bzw. Stanislas Wawrinka aufgeben. Das hatte es in der ATP Masters-Geschichte noch nie gegeben. Im Finale gewann Đoković in drei Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:3 gegen Wawrinka und sicherte sich damit nach den Australian Open und dem Masters in Indian Wells seinen dritten Titel des Jahres. Im Doppel waren Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić Vorjahressieger, die mit anderen Partner antraten und im Halbfinale bzw. im Finale scheiterten. Das Finale entschieden die Zwillinge Bob und Mike Bryan mit 3:6, 6:4, [10:8] gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić für sich. Das war der 47. gemeinsame Titel der Bryan-Zwillinge.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.057.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.270.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 3. und 4. Mai 2008 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Rom